Fruck ist der Familienname folgender Personen:

Georg Fruck (* 1948), deutscher Politiker (Die Grünen)
Hans Fruck (1911–1990), kommunistischer Aktivist, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
Norbert Fruck (* 1957), deutscher Fußballbundesliga-Spieler